Спа́рроу, Спэрроу () — английская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Спарроу, Элен (1891—1970) — французский врач и микробиолог.
 Спэрроу, Фредерик Кробер (1903—1977) — американский миколог.

Другое 
  — озеро в Канаде.
 Спарроу — озеро на Титане, спутнике планеты Сатурн.

См. также 
 Си Спарроу (ЗРК)
 Джек Воробей